Цзун:

 Цзун — китайская фамилия (клан).
 Цзун Лэй (род. 1981) — китайский футболист, вратарь.